Notiophilus — рід туруних з підродини Carabidae, що нараховує 59 видів з деякою кількістю підвидів.

Опис 
Жуки завдовжки 4-7 мм. Ці жуки характеризуються великими опуклими очима. Голова велика з поздовжніми кілями на лобі. Передньоспинка поперечна, середина переднього краю виступає вперед. Надкрила з дуже широким другим проміжком.

Поширення 
Населяють територію Північної Америки та Євразії.

Екологія та місцеперебування 
Живуть серед опалого листя або в корі гнилої деревини в лісовій підстилці. Ці жуки — хижаки, активні вдень та харчуються маленькими безхребетними, частіше ногохвостками (колемболами).

Види 

 Notiophilus aeneus (Herbst, 1806) 
 Notiophilus aestuans Dejean, 1826
 Notiophilus anichtchenkoi Barsevskis, 2009 
 Notiophilus aquaticus Linne, 1758
 Notiophilus biguttatus Fabricius, 1779
 Notiophilus bodemeyeri Roubal, 1916
 Notiophilus borealis Harris, 1869
 Notiophilus breviusculus Solsky, 1873
 Notiophilus chihuahuae Casey, 1913 
 Notiophilus chinensis Barsevskis, 2003 
 Notiophilus danieli Reitter, 1897
 Notiophilus directus Casey, 1920 
 Notiophilus facchinii Barsevskis, 2003 
 Notiophilus gansuensis Barsevskis, 2003 
 Notiophilus geminatus Dejean, 1831
 Notiophilus germinyi Fauvel, 1863
 Notiophilus ghilarovi Kryzhanovskij, 1995
 Notiophilus hauseri Spaeth, 1900
 Notiophilus heinzi Dostal, 1986
 Notiophilus hiemalis Semenov Et Arnoldi, 1937
 Notiophilus hilaris Frederichs, 1903
 Notiophilus hyperboreus Kryzhanovskij, 1995
 Notiophilus impressifrons A. Morawitz, 1862
 Notiophilus intermedius Lindroth, 1955 
 Notiophilus interstitialis Reitter, 1889
 Notiophilus jakovlevi Tschitscherine, 1903
 Notiophilus kaszabi Jedlicka, 1968
 Notiophilus katrinae Barsevskis, 2005 
 Notiophilus kirschenhoferi Dostal, 1981
 Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850
 Notiophilus marginatus Gene, 1839
 Notiophilus nemoralis Fall, 1906 
 Notiophilus nepalensis Dostal, 1986
 Notiophilus nitens Leconte, 1857 
 Notiophilus novemstriatus Leconte, 1849 
 Notiophilus orientalis Chaudoir, 1850
 Notiophilus ovalis Breit, 1914
 Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) 
 Notiophilus persicus Breit, 1914
 Notiophilus quadripunctatus Dejean, 1826
 Notiophilus radians Andrewes, 1926
 Notiophilus reitteri Spaeth, 1900
 Notiophilus rufipes Curtis, 1829
 Notiophilus schawalleri Barsevskis, 2003 
 Notiophilus semiopacus Eschscholtz, 1833 
 Notiophilus semistriatus Leconte, 1857 
 Notiophilus sibiricus Motschulsky, 1844
 Notiophilus sichuanensis Barsevskis, 2003 
 Notiophilus sierranus Casey, 1920 
 Notiophilus simulator Fall, 1906 
 Notiophilus spaethi Reitter, 1913
 Notiophilus specularis Bates, 1881 
 Notiophilus stackelhergi Kryzhanovskij, 1995
 Notiophilus sublaevis Solsky, 1873
 Notiophilus substriatus C.R Waterhouse, 1833
 Notiophilus sylvaticus Eschscholtz, 1833 
 Notiophilus tshitsherini Zaitzev, 1916

Примітки

Посилання 
 Список турунів роду Notiophilus світової фауни  — Арвід Баршевскіс
 Explore the Tree of Life 

Туруни
Роди турунів